APTN est un sigle qui peut signifier :
 Associated Press Television News, le service télévisé de l'Associated Press ;
 Aboriginal People's Television Network, en français : Réseau de télévision des peuples autochtones (RTPA), au Canada ;
 Les Affaires pas très normales, une série audio inspirée de la série TV X-Files.